Мёльбю () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мёльбю, Джонни (род. 1969) — датский футболист, полузащитник.
 Мёльбю, Ян (род. 1963) — датский футболист и тренер.
 См. также 
 Мьельбю